Stankovo je lahko:
 Stankovo, Jastrebarsko (Hrvaška)
 Stankovo (Slovenija)